Le décalage de Bernoulli, une transformation en théorie des langages formels ;
 Le décalage de Bernoulli, la fonction dyadique ou fonction 2 x mod 1, en mathématiques.

Jacques Bernoulli